Боршош (; ) — фамилия.

Известные носители:
  (род. 1991) — венгерский теннисист.
 Боршош, Радина (род. 1997) — болгарская актриса театра и кино.
 Боршош-Кумятский, Юлий Васильевич (1905—1978) — советский украинский поэт и педагог.